Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2010 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Peter Norfolk.

Ergebnisse 

 Finale

 Gruppenspiele

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Quadeinzel
2010